Ел Алакран има више значења:

 Ел Алакран (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алакран (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Алакран (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алакран (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алакран (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алакран (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Алакран (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алакран (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алакран (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алакран (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алакран (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Алакран (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алакран (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алакран (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алакран (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Алакран (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алакран (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алакран (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алакран (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Алакран (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Алакран, Манатинеро (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Алакран (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алакран (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алакран (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алакран (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алакран (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алакран, Еспехо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алакран (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алакран (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алакран (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Алакран (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику